Bornemisza Pál (1499–1579) erdélyi és nyitrai püspök
 Bornemisza Pál (?–1644) erdélyi országos generális
 Bornemisza Pál (1730–1770) (Alsó-) Fehér vármegye főispánja (1761)
 Bornemisza Pál (1853–1909) néprajzkutató